Parc Nacional Yasuní, parc nacional ubicat a la conca amazònica de l'Equador
 PNY Technologies, empresa fabricant de memòries flaix i targetes gràfiques, amb seu als Estats Units